Джон де Кобем (; около 1320 — 10 января 1408) — английский аристократ, 3-й барон Кобем из Кента с 1355 года. Участвовал в ряде дипломатических миссий, при Ричарде II стал одним из лордов-апеллянтов, в 1398 году был приговорён к смерти, но казнь ему заменили на изгнание. В правление Генриха IV вернулся в Англию. Считается наиболее выдающимся представителем рода Кобемов.

Биография 
Джон де Кобем принадлежал к старинному роду с владениями в графстве Кент на крайнем юго-востоке Англии. Его отцом был 2-й барон Кобем из Кента, матерью — Джоан Бошан, дочь Джона де Бошана, 1-го барона Бошана из Сомерсета. В семье родилась ещё дочь Джоан, — будущая жена Филиппа ле Диспенсера и мать 1-го барона ле Диспенсера.

</center>

Джон де Кобем родился примерно в 1320 году. После смерти отца в 1355 году он унаследовал семейные владения и баронский титул, в период с 1359 по 1376 год участвовал в ряде военных кампаний на континенте. Один из источников сообщает, что на 41-м году правления Эдуарда III барон ездил в Рим в качестве посла. В 1370 году Кобем стал рыцарем-баннеретом. В 1374 году в Брюгге он вёл переговоры о союзе с представителями короля Франции, но никакой документ тогда не был подписан. Когда королём Англии стал Ричард II, Кобэм вошёл в совет при нём (1377). В последующие годы он несколько раз участвовал в переговорах с Францией и Фландрией. Когда многие английские бароны объединились для борьбы против короля, сэр Джон оказался в их числе; он стал членом комиссии, сформированной в конце 1386 года «Замечательным парламентом» и фактически ставшей в силу своих широких полномочий регентским советом. Ричард отказался эту комиссию признавать, и позже она была распущена.

Спустя десять лет король решил отомстить лордам-оппозиционерам. В январе 1398 года Кобем предстал перед судом, который возглавлял Джон Гонт; работа барона в комиссии теперь трактовалась как измена, к тому же подсудимого обвинили в причастности к казни Саймона Бёрли — одного из приближённых Ричарда II. Кобем заявил судьям, что гибель Бёрли лежит на совести нескольких лордов-апеллянтов, фактически правивших страной некоторое время, и что комиссия заседала по приказу короля. Ему возразили, что согласие монарха было получено под явным давлением, и на это барон ничего не смог ответить. Кобема признали виновным в измене и приговорили к квалифицированной казни — повешению, потрошению и четвертованию. Впрочем, король тут же заменил казнь на вечную ссылку на остров Джерси с конфискацией имущества. По-видимому, милосердие было проявлено из-за преклонного возраста барона (примерно 77 лет).

В 1399 году Ричард был свергнут Генрихом Болингброком, сыном Джона Гонта. Одним из официальных поводов для низложения монарха стало осуждение Кобема, признанное незаконным. Барон вернулся в Англию и был восстановлен в правах; его подпись стоит под королевским актом 1406 года, регулирующим вопросы престолонаследия. Умер сэр Джон 10 января 1408 года, когда ему было далеко за 80.

Семья и наследство 
Джон де Кобем был женат на Маргарет Куртене, — дочери Хью де Куртене, 10-го графа Девон и Маргарет Богун. В этом браке родилась Джоан, будущая жена сэра Джона де ла Поля. Барон пережил дочь, и его наследницей стала внучка — тоже Джоан, пять раз выходившая замуж. Её супругами последовательно становились сэр Роберт Хеменхал, сэр Реджинальд Брейбрук, сэр Джон Олдкасл и сэр Джон Харпеден. Дочь от второго брака, ещё одна Джоан, вышла за Томаса Брука, и с этого времени титул и владения Кобемов из Кента передавались от отца к сыну в семье Бруков.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Кобемы
Бароны Кобем
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Рыцари-баннереты Англии
Лорды-апеллянты